Житомирская область Украины включает следующие населённые пункты:
 населённых пунктов — 1667, в том числе:
 сельских — 1613;
 городских — 54, в том числе:
 поселков городского типа — 43;
 городов — 11

В списке населённые пункты распределены (в рамках административно-территориального устройства) по административно-территориальным единицам: 4 районам.. Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2001 года

Районы

Бердичевский район

Житомирский район

Коростенский район

Звягельский район

См. также 
 Города Житомирской области

Примечания 

Списки населённых пунктов Украины